województwo olsztyńskie – województwo w PRL w latach 1946–1975
 województwo olsztyńskie – województwo w Polsce w latach 1975–1998
 województwo warmińsko-mazurskie – współczesne województwo z siedzibą w Olsztynie

Zobacz też 
 okręg mazurski – jednostka administracyjna w PRL w latach 1946–1975, która została przekształcona w 1946 w województwo olsztyńskie